Африка́нский сою́з (сокращённо АС, АфроСоюз) — международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Основана 9 июля 2002 года. Важнейшие решения в рамках организации принимаются на Ассамблее Африканского союза — собрании глав государств и правительств государств — членов организации, которое проводится раз в полгода. Секретариат Африканского союза и Комиссия Африканского союза расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. В феврале 2009 года было принято решение о преобразовании Комиссии Африканского союза в Полномочный орган Африканского союза ().

История 
Историческими предшественниками Африканского союза считаются Союз Африканских Государств (), конфедерация государств Африки, созданная в 1960-е годы по инициативе президента Ганы Кваме Нкрума, а также Организация африканского единства (), основанная 25 мая 1963 года, и Африканское экономическое сообщество (), основанное в 1991 году.

Ввиду малой эффективности и жёсткой критики по поводу трансформации Организации африканского единства в «клуб диктаторов» в середине 1990-х годов на африканском континенте вновь возродилась идея о создании Африканского союза. Главным сторонником преобразований выступал ливийский лидер Муаммар Каддафи. 9 сентября 1999 года главы государств и правительств государств-членов Организации африканского единства приняли Сиртскую декларацию (названную по городу Сирт в Ливии), в которой говорилось о намерении создать Африканский союз. В 2000 году, во время саммита в Ломе, был принят Учредительный акт Африканского союза, а в 2001 году, на саммите в Лусаке, — план по реализации проекта новой организации. Тогда же была одобрена масштабная программа стратегии развития Африки — «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД; ().

Африканский союз начал свою деятельность 9 июля 2002 года, заменив собой Организацию африканского единства.

31 июля 2007 года начала деятельность совместная миротворческая операция с ООН в Дарфуре.

17 июля 2016 года на очередном саммите Африканского союза был представлен единый паспорт Африканского союза, который позволит в будущем организовать безвизовый режим между всеми странами-членами Африканского союза.

Цели и принципы 
Согласно Учредительному акту Африканского союза целями организации являются:
 укрепление единства и солидарности африканских государств и народов Африки;
 защита суверенитета, территориальной целостности и независимости государств-членов;
 ускорение политической и социально-экономической интеграции континента;
 продвижение и отстаивание общих позиций по вопросам, представляющим интерес для континента и его народов;
 содействие международному сотрудничеству в соответствии с Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека;
 укрепление мира, безопасности и стабильности на континенте;
 укрепление и защита прав человека в соответствии с Африканской хартией прав человека и народов и другими инструментами по обеспечению прав человека;
 создание необходимых условий, благодаря которым континент сможет занимать достойное место в глобальной экономике и в международных переговорах;
 содействие устойчивому развитию на экономическом, социальном и культурном уровнях, а также интеграции африканских экономик;
 содействие сотрудничеству во всех сферах человеческой деятельности с целью повышения уровня жизни населения Африки;
 координация и гармонизация политики между существующими и будущими региональными экономическим сообществами с целью постепенного достижения целей Африканского союза;
 прогресс в развитии континента через содействие в научных исследованиях во всех сферах, прежде всего в сфере науки и технологий;
 сотрудничество с соответствующими международными партнёрами в деятельности по искоренению болезней и содействию здоровому образу жизни на континенте.

Согласно Учредительному акту Африканского союза принципами деятельности организации являются:
 суверенное равенство и взаимозависимость между государствами-членами Африканского союза;
 уважение государственных границ, которые существовали на момент получения государствами независимости;
 участие африканских народов в деятельности Африканского союза;
 выработка общей оборонной политики для африканского континента;
 мирное разрешение конфликтов между государствами-членами Союза посредством подходящих мер, одобренных Ассамблеей Африканского Союза;
 запрет на применение силы и угрозы силой между государствами-членами Союза;
 невмешательство государств-членов во внутренние дела других государств;
 право Союза вмешательства в дела государства-союза по решению Ассамблеи организации в случае военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности;
 мирное сосуществование государств-членов и их право существовать в мире и безопасности;
 право государств-членов обратиться к организации с просьбой о её вмешательстве в дела государства с целью восстановления мира и безопасности;
 содействие самодостаточности в рамках Союза;
 содействие равенству полов;
 уважение демократических принципов, прав человека, верховенства закона и добросовестного государственного управления;
 содействие социальной справедливости с целью обеспечения сбалансированного экономического развития;
 уважение неприкосновенности человеческой жизни, осуждение и отказ от безнаказанности и политических убийств, актов терроризма и подрывной деятельности;
 осуждение и отказ от неконституционной смены правительств.

Структура 
Высшим органом Африканского союза является Ассамблея, которая состоит из глав государств и правительства или их аккредитованных представителей. Встречи Ассамблеи в виде обычного заседания должны проводиться не меньше одного раза в год. При этом по требованию любого государства-члена и по одобрению 2/3 государств-членов Ассамблея может собраться на чрезвычайную сессию. Ассамблея возглавляется председателем, который избирается сроком на один год государствами-членами из состава глав государств или правительств. Ассамблея имеет достаточно широкие полномочия. Она:
 определяет общую политику Африканского союза;
 рассматривает и принимает решения по различным докладам и рекомендациям, подготовленным другими органами Союза;
 рассматривает вопрос о членстве в организации;
 учреждает новые органы Союза;
 осуществляет контроль за реализацией политики и решений Союза, а также следит за их соблюдением государствами-членами;
 принимает бюджет Союза;
 даёт указания Исполнительному совету по поводу управления конфликтами, войнами и другими чрезвычайными ситуациями и восстановления мира;
 назначает и снимает с должности судей Верховного суда Африканского союза;
 назначает председателя Комиссии и его заместителей, комиссара Комиссии, а также определяет их задачи и срок полномочий.

Решения в Ассамблее принимаются на основе консенсуса или, в противном случае, 2/3 голосами государств-членов организации. Тем не менее процедурные вопросы решаются простым большинством голосов.

С целью укреплению дальнейших интеграционных процессов, прежде всего экономических, в 2004 году создан Панафриканский парламент, который со временем должен стать высшим законодательным органом Африканского союза. Он находится в городе Мидрэнд в ЮАР и состоит из 265 представителей от 53 государств-членов организации.

Исполнительный совет (ИС) Африканского союза состоит из министров иностранных дел или других министров/государственных служащих, назначенных правительствами государств-членов. Встречи ИС в виде обычного заседания проводятся по меньшей мере два раза в год. При этом по требованию любого государства-члена и по одобрению 2/3 государств-членов ИС может собраться на чрезвычайную сессию. ИС занимается координацией и принятием решений по вопросам, затрагивающим общие интересы государств-членов, следит за осуществлением политической стратегии, сформулированной Ассамблеей, и несёт перед ней ответственность. Сфера деятельности и ответственности ИС включает:

 внешнюю торговлю;
 энергетику, промышленность и природные ресурсы;
 продовольствие, сельскохозяйственные и животные ресурсы, животноводство и лесную промышленность;
 водные ресурсы и ирригацию;
 защиту окружающей среды, гуманитарную деятельность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
 транспорт и коммуникации;
 страхование;
 образование, культуру, здравоохранение и развитие трудовых ресурсов;
 науку и технологии;
 гражданство, местожительство и иммиграционные вопросы;
 социальную безопасность, в том числе формулирование политики по защите материнства и детей, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
 учреждение системы африканских премий, медалей и призов.

Решения в ИС, как и в Ассамблее, принимаются на основе консенсуса или, в противном случае, 2/3 голосами государств-членов организации. Тем не менее процедурные вопросы решаются простым большинством голосов.

Кроме того, существуют специализированные технические комитеты, которые несут ответственность перед Исполнительным комитетом:
 Комитет сельского хозяйства и сельскохозяйственных вопросов;
 Комитет валютных и финансовых дел;
 Комитет торговли, таможенных и иммиграционных вопросов;
 Комитет промышленности, науки и технологий, энергетики, природных ресурсов и окружающей среды;
 Комитет транспорта, коммуникаций и туризма;
 Комитет здравоохранения, трудовых и социальных вопросов;
 Комитет образования, культуры и человеческих ресурсов.

Внутри Африканского союза действуют и другие органы:
 Верховный суд;
 Комиссия Африканского союза (административно-исполнительный орган организации, выполняющий функции секретариата Африканского союза);
 Комитет постоянных представителей;
 Экономический, социальный и культурный совет;
 Совет мира и безопасности.

Кроме того, планируется создать три финансовых института: Африканский центральный банк (планируется создать к 2028 году), Африканский валютный фонд, Африканский инвестиционный банк.

Вооружённые силы 
6 марта 2015 года Африканский союз одобрил создание региональной группы войск численностью не менее 8 тысяч военнослужащих с целью противодействия исламистам.

Государства-члены

Страны, имеющие статус наблюдателей 

 Армения с 2010 года.
 Сербия с 2011 года.
 Азербайджан с 2011 года.
 Грузия с 2011 года.
 Латвия с 2012 года.

 с 2012 года 
 Гаити со 2 февраля 2012 года имеет статус наблюдателя, а на саммите АС в июле 2012 года должно было стать полноправным членом организации, однако этого не произошло и в июле 2016 года Гаити было официально отказано в возможности вступить в Африканский союз
 Казахстан с 2013 года.
 Палестина с 2013 года.

 Турция с 2005 года.
 Украина с 2016 года.

См. также 
 Африканский банк развития
 Европейский союз
 Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна
 Эмблема Африканского союза
 Флаг Африканского союза
 Языки Африканского союза

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Африканского союза 
 Сайт Панафриканского парламента 

Африканские международные организации
Африканский союз
Организации, основанные в 2002 году